George Malcolm est (1917-1997) est un pianiste, organiste, compositeur, claveciniste et chef d'orchestre anglais.
  (1810-1888) est un officier britannique.